Кобылий — ручей в России
 Кобылий — остров в заливе Лахта Чудского озера (см )